Любимчик:

 «Любимчик» — советский фильм 1991 года.
 «» — американский фильм 2004 года.
 «» — американский фильм 2005 года.